Hartford ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:

 Hartford (Cambridgeshire), Vereinigtes Königreich
 Hartford (Cheshire), Vereinigtes Königreich

in den Vereinigten Staaten:

 Hartford (Alabama)
 Hartford (Arizona)
 Hartford (Arkansas)
 Hartford (Connecticut), Großstadt, Hauptstadt von Connecticut
 Hartford (Georgia)
 Hartford (Illinois)
 Hartford (Saline County, Illinois)
 Hartford (Indiana)
 Hartford (Iowa)
 Hartford (Kansas)
 Hartford (Kentucky)
 Hartford (Maine)
 Hartford (Michigan)
 Hartford (Missouri)
 Hartford (New Jersey)
 Hartford (New York)
 Hartford (Ohio)
 Hartford (South Dakota), im Minnehaha County
 Hartford (Tennessee)
 Hartford (Vermont)
 Hartford (Washington)
 Hartford (Wisconsin), im Washington und im Dodge County
 Hartford (Town), Town(ship) im Washington County, Wisconsin
 Hartford City (Indiana)
 Hartford City (West Virginia)

Hartford ist der Familienname folgender Personen:

 Asa Hartford (* 1950), schottischer Fußballspieler
 Glen Hartford (1963/64–2009), US-amerikanischer Filmproduzent, Schauspieler und Drehbuchautor
 John Hartford (1937–2001), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter
 Kenneth Hartford, US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur 

Siehe auch:
 Hartford County
 Hartford Township
 Hartford Civic Center
 Hertford (Begriffsklärung)